Scrutchins steht für:

 Scrutchins (Georgia), ein Ort im Lee County (Georgia), im US-Bundesstaat Georgia

Scrutchins ist der Familienname folgender Personen:

 Ed Scrutchins (* 1941), US-amerikanischer American-Football-Spieler